Dionís o Dionis d'Eges (en llatí Dionysius, en grec antic Διονύσιος) va ser un metge grec suposadament natural d'Eges que va viure al  a tot tardar (Eges de Macedònia no existia en aquesta època). Va escriure un llibre que es va dir Δικτυακά en el que defensava i impugnava alhora 50 proposicions preses de la física, de la història natural i de la medicina. Es conserven únicament els títols dels capítols dels que constava l'obra, gràcies a Foci, que els reprodueix de manera gairebé idèntica en dos dels capítols de la seva Biblioteca i que afegeix que el llibre és útil per a la pràctica de la dialèctica, ja que escrivia a favor i en contra de cada proposició. La seva època no es pot determinar.

Referències

Bibliografia 
 Foci, Biblioteca, còdex 185 y 211.
 Jacinto Díaz, Historia de la literatura griega, p. 43. Barcelona: Diari de Barcelona, 1866.

Metges romans d'Orient